Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji BNP Paribas Katowice Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Prvním nasazeným párem byla německo-slovenská dvojice Anna-Lena Grönefeldová a Janette Husárová, která skončila v úvodním kole na raketách sester Karolíny a Kristíny Plíškových. Turnaj v polských Katovicích představoval premiérový ročník antukové události hrané v aréně Spodek.

Vítězem se stal španělský nenasazený pár Lara Arruabarrenová a Lourdes Domínguezová Linová, který ve finále zdolal rumunsko-ruskou dvojici Raluca Olaruová a Valeria Solovjevová po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–5.

Nasazení párů 
  Anna-Lena Grönefeldová /  Janette Husárová (1. kolo)
  Šúko Aojamová /  Mervana Jugićová-Salkićová (čtvrtfinále)
  Jill Craybasová /  Mandy Minellaová (1. kolo)
  Renata Voráčová /  Klára Zakopalová (čtvrtfinále)

Pavouk 

| RD1-score14-1=w/o
| RD1-score14-2=
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= G. Dabrowski   E. Hrdinová
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=[5]
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Š. Aojama   M. Jugić-Salkić
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=1
| RD1-score16-3=[10]

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Ka Plíšková   Kr Plíšková
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3=[2]
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= R. Olaru   V. Solovjeva
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=[10]

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= I-C. Begu   ME Camerin
| RD2-score03-1=64
| RD2-score03-2=0r
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= M. Domachowska   A. Rosolska
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=0
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= E. Birnerová   I. Burjačok
| RD2-score05-1=77
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=4
| RD2-team06= R. Voráčová   K. Zakopalová
| RD2-score06-1=65
| RD2-score06-2=0
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= 
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2='''6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= R. Olaru   V. Solovjeva
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Katowice Open
Sport v Polsku v roce 2013
WTA Tour 2013